Die 16. Grasski-Weltmeisterschaft fand vom 2. bis 6. September 2009 im österreichischen Rettenbach statt. Der Ort im Burgenland veranstaltete bereits die Junioren-WM 2004. Die Meisterschaft begann mit der Eröffnungsfeier am Mittwoch, dem 2. September. Die Bewerbe Riesenslalom, Super-G, Slalom und Super-Kombination wurden von Donnerstag bis Sonntag durchgeführt.

Streckendaten 
Alle Wettbewerbe wurden auf der Grasskipiste Rettenbachschale (Koordinaten: ) des Schizentrums Rettenbach ausgetragen. Die Piste weist ein durchschnittliches Gefälle von 23,2 % auf, das minimale Gefälle beträgt 12,5 % und das Maximalgefälle im oberen Startbereich 31,4 %. Rennleiter aller Wettbewerbe war der Österreicher Dieter Posch, Technischer Delegierter der FIS der Slowake Ladislav Šandor.

Teilnehmer 
70 Sportler (53 Männer und 17 Frauen) aus 11 Nationen nahmen an der Weltmeisterschaft teil (in Klammer die Anzahl der Herren und Damen):

  (1 + 0)
  (1 + 1)
  (3 + 2)
  (3 + 1)
  (8 + 3)
  (5 + 1)
  (12 + 3)
  (2 + 0)
  (4 + 1)
  (1 + 1)
  (13 + 4)

Die erfolgreichsten Teilnehmer kamen aus Tschechien: Bei den Männern gewann Jan Němec drei Gold- und eine Silbermedaille, bei den Frauen holte Zuzana Gardavská zwei Gold- und eine Silbermedaille.

Medaillenspiegel

Ergebnisse Herren

Slalom

Riesenslalom

Super-G

Super-Kombination

Ergebnisse Damen

Slalom

Riesenslalom

Super-G

Super-Kombination

Weblinks 

 Offizielle Website
 Schizentrum Rettenbach

Grasski-Weltmeisterschaft
Sportveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Bernstein (Burgenland)